Chapelle Saint-Laurent est la désignation de plusieurs chapelles :

En France 
 Chapelle Saint-Laurent d'Abriès-Ristolas (Hautes-Alpes) ;
 Chapelle Saint-Laurent d'Étables (Ain) ;
 Chapelle Saint-Laurent de Rochemaure (Ardèche) ;
 Chapelle Saint-Laurent de Leuc (Aude) ;
 Chapelle Saint-Laurent de Moussan (Aude) ;
 Chapelle Saint-Laurent de Plémy (Côtes-d'Armor) ;
 Chapelle Saint-Laurent de Veigné (Indre-et-Loire) ;
 Chapelle Saint-Laurent de Limerzel (Morbihan) ;
 Chapelle Saint-Laurent de Silfiac (Morbihan) ;
 Chapelle Saint-Laurent d'Entrechaux (Vaucluse).

En Suisse 
 Chapelle Saint-Laurent d'Étagnières (Vaud).

~
SaintLaurent